TKC steht für:
 Textilkombinat Cottbus, Volkseigener Betrieb und Kombinat in der DDR
 The Kennel Club, Dachverband der britischen Hundezüchtervereine (offiziell KC abgekürzt)
 The King's College (New York City), privates College in den USA
 TKC, IATA-Code des Flugplatz Tiko in Kamerun
 TKC, Ticker-Symbol für Turkcell an den Börsen Nasdaq und NYSE
 Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, Fußballverein in Kamerun, siehe Tonnerre Yaoundé